Dit is een lijst van de huidige gouverneurs van de prefecturen van Japan (situatie juli 2022).

Politiek in Japan